Огієвський-Охоцький Петро (1814—1870) — священик Української православної церкви, проповідник, поет, байкар, фольклорист, етнограф.

Був сільським священиком на Чернігівщині. Збирав матеріали про нар. побут, обряди, звичаї, записував фольклор.

Автор статей «Народні звичаї» (1873) та ін. Як письменник і етнограф публікувався в «Черниговских губернских ведомостях». Фольклорні записи Петра Огієвського-Охоцького частково використано у виданнях Б. Грінченка.

Писав вірші («Думки на могилі», 1854) і байки.

Примітки 

Українські поети

Джерела 
 http://institutes.lnu.edu.ua/franko/wp-content/uploads/sites/7/2016/11/79_16.LUTSYSHYN.pdf
 http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/122524/14-Tymoshyk.pdf?sequence=1